Сол Стейси Уильямс () — американский писатель, актёр и музыкант, известен своим стилем смешивания хип-хопа и поэзии в музыке. Также известен главной ролью в независимом фильме «Слэм» и участием в музыкальном движении ТСЗАП.

Биография

Начало 
Уильямс родился в Ньюберге, Нью-Йорк. Он самый молодой из трёх детей, у него есть две старших сестры. После окончания Колледжа Морхаус (Morehouse College), где он изучал философию, Сол переехал в Нью-Йорк, чтобы получить степень магистра в Нью-Йоркском университете (New York University) по специальности «актёрское мастерство». В Нью-Йорке он всерьёз увлёкся поэзией и долгое время проводил в литературном кафе Nuyorican Poets Cafe в Алфабет Сити, Манхэттен.

Карьера 
К 1995 году Сол проявил большие успехи в поэзии и в 1996 году получил звание слем-чемпиона в кафе Nuyorican Poets Cafe, что принесло ему известность. Благодаря этому ему предложили главную роль в фильме 1998 года «Слэм», который завоевал две награды -Гран-при на фестивале Сандэнс и Золотую камеру (Марк Левин) на Каннском кинофестивале. Этот фильм открыл Сола для широкой зрительской аудитории.

В это время Уильямс занялся музыкой. Он выступал с такими артистами как The Fugees, Christian Alvarez, Blackalicious, Erykah Badu, KRS-One, Zack De La Rocha, De La Soul, и DJ Krust, а также со знаменитыми поэтами Алленом Гинзбергом и Сонией Санчес. Выпустив несколько мини-альбомов, Саул записал полнометражный Amethyst Rock Star, спродюсированный Риком Рубином. В сентябре 2004 вышел следующий альбом Saul Williams, ставший очень успешным. Летом 2005 года Уильямс играл на нескольких концертах в европейском турне Nine Inch Nails, а также выступал с группой The Mars Volta. Тем же летом Сола пригласили на музыкальный фестиваль в Лоллапалузе. Несколько таких выступлений привлекло широкую аудиторию к творчеству Уильямса. Он вновь присоединился к Nine Inch Nails в их северно-американском туре в 2006 году, в течение которого Трент Резнор сообщил, что собирается продюсировать его следующий альбом.

Писательские творения Уильямса публиковали в журналах The New York Times, Esquire, Bomb Magazine и African Voices. Кроме этого он выпустил четыре сборника стихотворений. Он посетил несколько городов, читал лекции во многих университетах и колледжах. Сейчас Сол живёт в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Уильямс — ярый критик политики Буша, его концепции «Война против терроризма» и Иракской войны; среди его работ наиболее известны антивоенные гимны «Not In My Name» и «Act III Scene 2 (Shakespeare)».

Новый альбом Сола Уильямса The Inevitable Rise And Liberation Of NiggyTardust! доступен только на сайте niggytardust.com. Пользователи могут заплатить 5$, чтобы поддержать артиста, после чего им предоставляется выбор скачать mp3-версии 192kps или 320кбит/c или же FLAC. Материал был спродюсирован Трентом Резнором и смикширован Элэном Молдером. Именно Резнор, который с недавних пор стал абсолютно независимым от лейблов, сказал, что альбом нужно выпустить напрямую — без участия рекорд-компаний.

Личная жизнь 
29 февраля 2008 года, в свой день рождения, он женился на своей давней подруге Персии Уайт, но год спустя развёлся. До этого он уже был женат на художнице Марсии Джонс, а его стихотворения из S/HE являются серией воспоминаний об их отношениях. У Уильямса и Джонс от этого брака осталась дочь Сатурн Уильямс. Сатурн выступала на одном из концертов вместе с отцом в 2008 году.

Дискография

Альбомы/Мини-альбомы 
 Penny For A Thought/Purple Pigeons (2000)
 Amethyst Rock Star (2001)
 Not in My Name (2003)
 Saul Williams (2004)
 The Inevitable Rise And Liberation Of NiggyTardust! (2007)

Другие проекты 
 «Twice the First Time» на Eargasms — Crucialpoetics Vol. 1 (1997)
 «Elohim (1972)» на Black Whole Styles (1998)
 «Ohm» на Lyricist Lounge, Volume One (1999)
 «Coded Language» на Coded Language диджея DJ Krust (1999)
 «Release» с Lyrics Born и Zack De La Rocha на Blazing Arrow дуэета Blackalicious (2002)
 «Time (Jungle) (Temple Of Soul Mix)» на Nublu Sessions, ремиксы Wax Poetic (2003)
 «Sent from Sandy Shores» (с Sacajawea) на Dreams of Water Themes Adventure Time (2003)
 «Wake up Show Freestyles» Sway и King Tech (2004)
 «Three Fingers» на Enter the Chicken Buckethead & Friends (2005)
 «Sea Lion (Extended)» (с Will Oldham) на «Sea Lion» Sage Francis (2005)
 «Mr. Nichols» на Sound Mirrors Coldcut (2006)
 «April Showers, April Tears» на ¿What Stuart Davis (2006)
 «, said the shotgun to the head» на Thomas Kessler Thomas Kessler (2006)
 «Survivalism» и «Me, I’m Not» на Year Zero Nine Inch Nails (2007)
 «Gunshots By Computer» на Y34RZ3R0R3M1X3D Nine Inch Nails (2007)

Библиография 
 The Seventh Octave, 1998, Moore Black Press ISBN 0-9658308-1-0
 S/he, 1999, MTV/Pocketbooks ISBN 0-671-03977-6
 ,said the shotgun to the head, 2003, MTV/Pocketbooks ISBN 0-7434-7079-6
 The Dead Emcee Scrolls, 2006, MTV/Pocketbooks ISBN 1-4165-1632-8

Фильмография 
 Downtown 81 (рассказчик)(1981/2000)
 Underground Voices (1996)
 Слэм (1998)
 SlamNation (1998)
 I’ll Make Me a World (1999)
 Планета Ка-Пэкс (2001)
 Lackawanna Blues (2005)

Телевидение 
 Girlfriends (2003)

Ссылки

Сайты 
 Официальный сайт
 страница на MySpace
 SlamNation Web Page

Антивоенные активисты США
Музыканты США в стиле индастриал
Spoken word
Рэперы США
Музыканты альтернативного хип-хопа
Выпускники Морхауского колледжа
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета